E32 oder E 32 steht für:
 DR-Baureihe E 32, elektrische Personenzuglokomotive der Deutschen Reichsbahn und späteren Deutschen Bundesbahn
 BMW E32, ein PKW-Modell
 E32 (Software), eine proprietäre integrierte Entwicklungsumgebung
 Europastraße 32, eine Fernstraße von Colchester nach Harwich in England
 HMS E32, ein britisches U-Boot der U-Boot-Klasse E (Royal Navy)
 Krankheiten des Thymus nach dem ICD-10-Code
 Klassisches System (Nimzowitsch-Indische Verteidigung) (ECO-Code), Eröffnungssystem des Schachspiels

E32